Ernst Ferdinand Kossmann (1861-1945), hoogleraar Duitse Letterkunde
Friedrich Kossmann (1893-1959), bibliothecaris en letterkundige, zoon van de voorgaande
Alfred Kossmann (1922-1998), Nederlands schrijver, zoon van de voorgaande
Ernst Heinrich Kossmann (1922-2003), historicus, tweelingbroer van de voorgaande